Count Your Blessings (album), het eerste studioalbum van de Britse metalband Bring Me the Horizon
 Count Your Blessings (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1959